Машковская — название населённых пунктов:

Россия 
 Машковская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Машковская — деревня в Харовском районе Вологодской области.